Одноклассницы — название фильмов.
 Одноклассницы (фильм) — британская комедия 2007 года. 
 Одноклассницы и тайна пиратского золота — британская комедия 2009 года, продолжение фильма «Одноклассницы» 2007 года.
  «Одноклассницы (фильм, 2016)»  — российский комедийный фильм 2016 года.
 «Одноклассницы. Новый поворот»   — российский комедийный фильм 2017 года, продолжение фильма «Одноклассницы» 2016 года.

См. также 
 Одноклассники